Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel de Citi Open) van 2012 vond plaats van 29 juli tot en met 4 augustus 2012 in de Amerikaanse stad Washington D.C.. Het was de tweede editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Washington 2012. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Nadja Petrova was haar titel niet komen verdedigen. De Russin Anastasija Pavljoetsjenkova was als eerste geplaatst – in de halve finale ontmoette zij het vierde reekshoofd, de Amerikaanse Vania King; hoewel de Russin de hitte (35 °C) slecht verdroeg en de eerste set verloor, wist ze de volgende twee sets te winnen door de punten kort te houden. In de finale kwam ze tegenover de ongeplaatste Magdaléna Rybáriková uit Slowakije te staan – Rybáriková had op weg naar de finale nog geen set verloren, en en passant de als tweede geplaatste Chanelle Scheepers en de als derde geplaatste Sloane Stephens verslagen. Mogelijk was Pavljoetsjenkova, die nooit eerder een WTA-finale had verloren, nog niet hersteld van de vorige dag – de Slowaakse wist in 65 minuten (6-1 6-1) de strijd in haar voordeel te belissen. Het was Rybáriková's derde WTA-titel.

Dubbelspel – De titelhoudsters Sania Mirza en Jaroslava Sjvedova namen niet aan deze editie van het toernooi deel. De als eerste geplaatste Volha Havartsova en Alla Koedrjavtseva bereikten de halve finale, waar ze niet konden verhinderen dat het ongeplaatste koppel Irina Falconi en Chanelle Scheepers zich via de match-tiebreak voor de finale plaatste. Daar ontmoetten Falconi en Scheepers het eveneens ongeplaatste duo Shuko Aoyama / Chang Kai-chen dat op weg naar de finale nog geen set had verloren, en dat en passant de plaatsnummers drie en twee had verslagen. De Aziatische dames wonnen het toernooi – ze versloegen Falconi en Scheepers in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Chang bezat al twee eerdere WTA-dubbeltitels; Aoyama won haar eerste WTA-titel überhaupt. De Belgische Tamaryn Hendler speelde samen met de Australische Stephanie Bengson; ze kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Washington 2012
Washington